Аццо — мужское личное имя.
 Аццо (Азо) — знаменитый итальянский юрист-глоссатор конца XII и начала XIII столетия.
 Аццо V д’Эсте (ок. 1125 1193) — сын и наследник Обиццо I д’Эсте, маркграфа Милана.
 Аццо VI д’Эсте (1170—1212) — итальянский князь и кондотьер, маркиз д’Эсте (с 1190).
 Аццо VII д’Эсте (1205—1264) — маркиз Феррары в 1215—1222 и 1240—1264 годах.
 Аццо VIII д’Эсте (после 1263—1308) — правитель Феррары с 1293 года, Модены и Реджо в 1293—1306 годах.
 Аццо да Полента (ум. 1394) — сеньор Равенны в 1389—1394 годах из гвельфского рода да Полента.